Кристиани — фамилия, образованная от имени Кристиан (происходящего от лат. Christ варианта имени Христа).

Известные носители 
 Кристиани, Альфредо (род. 1947) — президент Сальвадора в 1989—1994 годах.
 Кристиани, Лиза (1827—1853) — французская виолончелистка.
 Кристиани, Шарль Жозеф (1772—1840) — французский генерал периода Наполеоновских войн.